Ómicron Cygni (ο Cyg) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación del Cisne:

 Ómicron1 Cygni (31 Cygni), estrella binaria eclipsante de magnitud 3,80.
 Ómicron2 Cygni (32 Cygni), también binaria eclipsante de magnitud 3,96.